Moskale – osada w gminie Pysznica, w powiecie stalowowolskim, w województwie podkarpackim
 Moskale – część miasta Nisko w województwie podkarpackim
 Moskale – część wsi Stale w województwie podkarpackim
 Moskale – przystanek kolejowy w Nisku (Osiedle Moskale),
 Moskale – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Kuryłowicze

Zobacz też 
 Moskal